Antofagasta de la Sierra puede referirse a:
 Antofagasta de la Sierra, municipio argentino, en el departamento Antofagasta de la Sierra.
 Departamento Antofagasta de la Sierra, departamento argentino en la provincia de Catamarca.